A National Football League 1977-es szezonja az 58. szezon volt az amerikai professzionális amerikaifutball-ligában. A szezont a Super Bowl XII zárta, amelyet a Dallas Cowboys a Denver Broncos ellen nyert meg.

Az 1976-ban belépett két csapat más főcsoportba és divízióba került. A Tampa Bay Buccaneers az AFC Westből az NFC Central divízióba, a Seattle Seahawks az NFC Westből az AFC West divízióba került át.

Alapszakasz 

Döntetlenre végzők

Rájátszás 

*Ugyanabból a divízióból továbbjutó csapatok nem játszhattak egymás ellen a főcsoport-elődöntőben.
**Kétszeri hosszabbítás után.

Források

További információk 
 Az NFL hivatalos honlapja

National Football League szezonok
Nfl